Александр Черевко:
 Черевко, Александр Владимирович (род. 1959) — украинский экономист, глава администрации Черкасской области (2005—2010).
 Черевко, Александр Петрович (род. 1987) — российский футболист.